AZU 250 – nome del progetto nel 1955 del Citroën 2CV Furgoncino
 Azu-Azot – nome di una flotta dell'anime Heroic Age
  Az(u) – la prima lettera dell'alfabeto glagolitico
 Jeremiah Azu – velocista britannico